Van Buren peut désigner :

Personnes 
 Pauline Phillips, également connue sous le nom d’Abigail Van Buren (1918-2013), journaliste, éditorialiste et animatrice d'émissions de radio américaine ;
 Martin Van Buren (1782-1862),  des États-Unis en fonction de 1837 à 1841 ;
 Hannah Van Buren (1783-1819), épouse du précédent ;
 Mabel Van Buren (1878-1947), actrice américaine de théâtre et de cinéma ;
 Steve Van Buren (1920-2012), joueur américain de football américain.

Toponymie

diverses localités :
Van Buren, ville du comté de Crawford, dans l'État de l'Arkansas ;
 Van Buren, ville du comté de Grant, dans l'État de l'Indiana ;
 Van Buren, ville du comté d'Aroostook, dans l'État du Maine ;
 Van Buren, ville du comté de Carter, dans l'État du Missouri ;
 Van Buren, ville du comté d'Onondaga, dans l'État de New York ;
 Van Buren, ville du comté de Hancock, dans l'État de l'Ohio ;
 Van Buren Township, ville du comté de Wayne, dans l'État du Michigan ;
 quatre comtés : voir la page d'homonymie .

Jeu vidéo 
 Van Buren, nom de code du jeu Fallout 3, suite de Fallout et Fallout 2.

Fiction & Série TV 
 S. Epatha Merkerson (VF : Émilie Benoît) : lieutenante Anita Van Buren, dans la série  New York, police judiciaire

Voir aussi 
 Armin van Buuren

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis